Az National Hockey League-ben egy mérkőzésen öt vagy annál több gólt ütni nagyon nagy teljesítmény. Ez 1917 óta mindössze 47 játékosnak sikerült.

Története 

Mindössze 63 alkalommal 47 játékos ütött öt vagy több gólt egy mérkőzésen. Egyedül Joe Malone szerzett hét gólt egy mérkőzésen, a Québec Bulldogs színeiben, 1920-ban.

Hét játékos szerzett hat gólt egy mérkőzésen és 41-en ötöt. Mario Lemieux az egyetlen olyan játékos az National Hockey League történetében, aki egy mérkőzésen mind az ötféle gólt megütötte: egyenlőlétszámú gól, emberelőnyös gól, emberhátrányos gól, büntetőből elért gól és üres kapuba lőtt gól.

A góllövők

További információk 

NHL-rekordok és -listák